El Torneig de Bucarest 2010, oficialment conegut com a BCR Open Romania 2010, és un esdeveniment de tennis masculí disputat sobre terra batuda que pertany a les sèries 250 de l'ATP. La 18a edició del torneig es va celebrar entre el 18 i el 26 de setembre del 2010 al Arenele BNR de Bucarest (Romania).

El tennista argentí Juan Ignacio Chela va aconseguir el doblet amb les victòries individual i doble masculins.

Quadre individual masculí

Quadre doble masculí

Enllaços externs 

 Web oficial  
 Quadre individual masculí 
 Quadre doble masculí 

2010
ATP World Tour 2010